Gala (pel·lícula), pel·lícula de l'any 2003
 Biografies:
 Gala Dalí, esposa de Dalí
 Gal·la (emperadriu), emperadriu, esposa de Teodosi I el Gran
 Gala Plàcida o Gal·la Plàcida, filla de l'emperadriu Gal·la i Teodosi I
 Gala o Gayya, rei de Numídia occidental
 Antonio Gala Velasco, escriptor de Ciudad Real
 Botànica:
 Gala, cecidi en una planta provocat generalment per un paràsit, vegeu agalla (botànica)
 Gala (poma), varietat de poma.

Vegeu també 
 Gal·la